Шубигер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шубигер, Отто (1925—2019) — швейцарский хоккеист, центральный нападающий.
 Шубигер, Юрг (1936—2014) — швейцарский писатель и психотерапевт.